
Munda peut faire référence à :
 Munda, localité du territoire de Feshi dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo.
 Munda, une ancienne ville d'Espagne (Bétique).
 Munda, une ville des îles Salomon.
 Le peuple Munda en Inde

Voir aussi 
 Langues munda, ensemble de langues austroasiatiques
 Bataille de Munda, bataille dans le sud de l'Espagne
 Carlia munda, espèce de sauriens
 Emilio Munda, auteur-compositeur et arrangeur musical italien

Références